Stauff ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Stauff (* 1987), deutscher Straßenradrennfahrer
 Beate Stauff (* 1961), deutsche Radrennfahrerin
 Ferdinand Stauff (* 1907), deutscher Druckereibesitzer
 Hieronymus von Stauff († 1516), herzoglich bairischer Hofmeister
 Philipp Stauff (1876–1923), deutscher Journalist, Publizist und völkischer Schriftsteller
 Werner Stauff (* 1960), deutscher Radrennfahrer

Stauff bezeichnet:
 Stauff (Unternehmen), deutsches Maschinenbau-Unternehmen

Siehe auch:
 Stauf
 Stauffer zu Ehrenfels, Oberpfälzisches Adelsgeschlecht